Corrin ist:
 Corrin, eine chemische Verbindung
 ein Planet in Frank Herberts Dune-Universum, siehe Handlungsorte der Dune-Zyklen#Corrin
 die Hauptfigur aus dem Strategie-Rollenspiel Fire Emblem Fates

Corrin ist der Familienname folgender Personen:
 Emma Corrin (* 1995), britische Schauspielerin
 Penelope Corrin (* 1975), kanadische Schauspielerin

Siehe auch:
 Corin (Begriffsklärung)
 Chorin (Begriffsklärung)